Tony Newton peut faire référence à:

 Tony Newton, baron Newton de Braintree (1937–2012), homme politique conservateur
  (1948-), musicien, producteur et arrangeur de Detroit
  (1979-), cinéaste et auteur